Чудская — название населённых пунктов в России:
 Чудская — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Чудская — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.

См. также 
 Чудская военная флотилия